L'Honinbo 1941 è stata la prima edizione del torneo goistico giapponese Honinbo.

Regole
Nel torneo fu utilizzato un Komi di 4,5 punti per tutte le fasi eliminatorie ma non nella finale. Ogni giocatore aveva 13 ore di tempo per ogni partita, ad eccezione di Tamejiro Suzuki che ne ricevette 16.

Qualificazioni

4 Dan
Il vincitore del torneo otteneva un posto nell torneo dei 5 Dan

5 Dan
I due vincitori ottenevano un posto nei due tornei per i 6 Dan.

6 Dan
Furono disputati due tornei, a seconda dei piazzamenti in ciascun torneo si ottenevano dei punti e i primi quattro classificati per punteggio si sarebbero qualificati per la fase finale del torneo. Il numero dei qualificati scese a tre dopo che Go Seigen venne promosso 7 dan e ottenne la qualificazione diretta alla fase finale, venendo escluso dal torneo. Oltre a lui ottennero la qualificazione Katsukiyo Kubomatsu, Riichi Sekiyama, Nobuaki Maeda.

Fase finale
Furono disputati quattro tornei, a seconda dei piazzamenti in ciascun torneo si ottenevano dei punti e i primi due classificati per punteggio si sarebbero qualificati per la finale del torneo. La sconfitta al primo turno valeva un punto, le prime quattro posizioni davano 6, 5, 4 e 3 punti.

Tornei

Classifica

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sei partite, non è stato utilizzato il Komi poiché Shin Kato ne era fortemente contrario, come risultato di questa scelta tutte le partite furono vinte dal giocatore col nero. A causa del pareggio il titolo venne assegnato a Riichi Sekiyama, poiché si era classificato primo nella classifica dei tornei della fase finale.

Note

Honinbo